Osoby o tym nazwisku:
 Corina Morariu – amerykańska tenisistka
 Viorel Morariu – rumuński rugbysta, trener i działacz sportowy